Les Incorruptibles () est le surnom qui fut donné par la presse américaine à un groupe d'agents du trésor américain qui lutta pour faire respecter la prohibition aux États-Unis d'Amérique, à la fin des années 1920 et au début des années 1930. L'histoire a été à l'origine d'une série télévisée et d'un film :
 Les Incorruptibles (The Untouchables), série télévisée américaine de Quinn Martin, diffusée de 1959 à 1963
 Les Incorruptibles (The Untouchables), film américain réalisé par Brian De Palma (1987)
 Les Incorruptibles, comic américain inspiré de la série télévisée.